Cette liste présente les 149 membres de la  législature de la Abgeordnetenhaus de Berlin au moment de leur élection le  lors des Élections législatives locales de 2011 à Berlin. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 78 circonscriptions réunies en 12 Districts, de manière directe ou s'il a été repêché par le système de la proportionnelle via une liste régionale.

Répartition des sièges

Élus

Voir aussi 

Sénat Wowereit IV

 17